Pes di Villamarina ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Pes di Villamarina (1777–1852), piemontesischer General und Politiker
 Giacomo Pes di Villamarina (1750–1827), piemontesischer General und Vizekönig
 Salvatore Pes di Villamarina (1808–1877), piemontesischer Offizier, Diplomat und Politiker